św. Alfons de Orozco (1500-1591) – hiszpański augustianin
 św. Alfons Rodríguez (1533–1617) – hiszpański jezuita, mistyk
 św. Alfons Rodríguez (1599–1628) – hiszpański jezuita, misjonarz, męczennik
 św. Alfons Maria Liguori (1696-1787) – biskup, doktor Kościoła, założyciel redemptorystów
 św. Alfons Maria Fusco (1839-1910) – włoski kapłan

Zobacz też:
 Błogosławiony Alfons